Dragoúmis est un nom de famille porté par :

 Márkos Dragoúmis (1770-1854), combattant de la guerre d'indépendance grecque ;
 Nikólaos Dragoúmis (1809-1879), fils du précédent, homme politique et historien grec ;
 Márkos Dragoúmis (1840-1909), fils du précédent, diplomate grec et membre du membre du Comité d'Organisation des Jeux olympiques d'Athènes de 1896 ;
 Stéphanos Dragoúmis (1842-1923), frère du précédent,  homme politique et Premier Ministre grec ;
 Íon Dragoúmis,  fils du précédent, écrivain et militant nationaliste grec.